Этрева́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Везелиз.

География 						
Этреваль расположен в 29 км к югу от Нанси в исторической области Сентуа. Соседние коммуны: Витре на севере, Оньевиль и Вронкур на северо-востоке, Шауйе на юго-востоке, Торе-Лиоте на юго-западе, Лалёф на западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 64 человека.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						
						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель